Weittalbach ist ein Gewässername:

 Weittalbach (Kanzelbach), rechter Zufluss des Kanzelbachs in Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weittalbach (Stockachbach), rechter Zufluss vom Sommerbergjöchle des Stockachbachs (zum Mühlbach, zum Grundbach, zum Heiterwanger See) bei Bichlbächle, Gemeinde Berwang, Bezirk Reutte, Tirol